Radio RCS, emittente radiofonica locale siciliana ascoltabile anche in streaming, a diffusione, sia nazionale, che internazionale.

Storia 
La radio venne inaugurata il 10 marzo 1979, in un momento di grande espansione delle radio libere.

Negli anni 80' l'emittente di Caltanissetta si conquista un ruolo importante nella comunità cittadina, espandendosi ulteriormente con l'acquisizione di una nuova frequenza e migliorando la propria qualità con l'avvento della tecnologia DVB-RCS.

Due regie computerizzate, dotate di standard tecnici elevati, permettono alla radio di trasmettere musica 24 ore su 24.

Programmi radiofonici 

Radio RCS propone i grandi classici italiani ed internazionali, oltre ai successi contemporanei del momento.

Interviste 

Dalla nascita ad oggi, Radio RCS vanta tantissime interviste a noti cantanti, musicisti, ballerini e gente dello spettacolo grazie all'aggancio con molte Agenzie Italiane.

Collegamenti esterni 
 
 

RCS, Radio